Isaac Habert ist der Name folgender Personen:

* Isaac Habert (Lyriker) (um 1560–um 1625), französischer Poet 
 Isaac Habert (Theologe) (um 1600–1668), französischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Vabres